BLSE est un sigle de quatre lettres pouvant désigner :
 la Bourse de Banja Luka ;
 une classe de bêta-lactamases, à spectre étendu, responsable de la résistance de bactéries aux antibiotiques bêta-lactamine.